L'edizione 2010 dell'Adeccoligaen vide la vittoria finale del Sogndal.

Classifica finale

Verdetti
 Sogndal e Sarpsborg 08 promosse nella Tippeligaen.
 Fredrikstad, Løv-Ham e Ranheim qualificate per i play-off.
 Follo, Tromsdalen, Moss e Lyn Oslo retrocesse nella Fair Play Ligaen.

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2010
Campionato norvegese di calcio